Цоргонь лига 2008/2009 годов () — 16-й сезон чемпионата Словакии по футболу. Он начался 19 июля 2008 года и закончился 30 мая 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый круг

Второй и третий круги

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

2008/2009
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 2008 году
Спорт в Словакии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009